Бахчисарайский договор 1648 года — договор между Войском Запорожским и Крымским Ханством о военно-политическом союзе, заключенный в марте 1648 года Богданом Хмельницким и крымским ханом Ислям Гераем.

Готовя вооруженное восстание против Речи Посполитой, Хмельницкий осенью 1647 года начал налаживать отношения с крымской аристократической верхушкой. Во второй половине января 1648 года он направил посольство Яська Клиши в Бахчисарай с просьбой прислать военную помощь против Речи Посполитой. Учитывая давнюю вражду с Войском Запорожским, Ислям Герай ответил отказом.

Во второй декаде февраля Хмельницкий отправил новое посольство в Бахчисарай, которое добилось заключения договора. Его условия предусматривали: установление дружеских отношений Войска Запорожского и Крымского Ханства, взаимной военной помощи, запрет татарам опустошать украинские земли и брать ясырь, оплату украинской стороной услуг татарского войска деньгами, продовольствием, фуражом, а также частью военной добычи. Условия Бахчисарайского договора определили характер казацко-крымских отношений в середине XVII века. Он сыграл большую роль в борьбе Хмельницкого против Речи Посполитой на протяжении 1648—1653 годов, в частности в победах в битвах под Жёлтыми Водами 1648 году, Корсунской битве 1648 года, Зборовской битве 1649 года, Битве под Батогом 1652 года.

Литература 
 Крип’якевич І.П. Богдан Хмельницький. Львів 1990.
 Мицик Ю. А., Стороженко І.С. Засвіт встали Козаченьки: Нариси. Дніпропетровськ, 1990.
 Смолій В. А.,Степанков В. С. Богдан Хмельницький: Соціально-Політичний портрет. Київ. 1995.
 Грушевський М. С. Історія України-Руси, т.8, ч.2. Київ 1995.

Украинское казачество
Мирные договоры XVII века
1648 год
Международные договоры Украины
Договоры по алфавиту